Glis, genre de rongeurs qui ne comprend actuellement qu'une espèce : le Loir gris (Glis glis) ;
 Glis, localité du canton du Valais.